O3 steht für:
 Ozon (O3)
 Otoyol 3, türkische Autobahn
 Ortsbuslinie 3 der Rheinbahn (Unternehmen) in Hilden

O3